Słomkowo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim, w gminie Aleksandrów Kujawski 
 Słomkowo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Staroźreby 
 Słomkowo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Wierzbinek

Zobacz też 
 Słomków